1949 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 1 января в Ленинграде в залах Государственного Русского музея открылась "Отчётная выставка произведений живописи, скульптуры и графики ленинградских художников за 1947-1948 годы". Экспонировались работы Евгении Байковой, Льва Богомольца, Александра Любимова, Юрия Непринцева, Михаила Натаревича, Самуила Невельштейна, Глеба Савинова, Александра Самохвалова, Рудольф Френца, Николая Тимкова и других ленинградских мастеров изобразительного искусства.

 8 мая в берлинском Трептов-парке открыт монумент «Воин-освободитель», исполненный по проекту скульптора Е. В. Вучетича, архитектора Я. Б. Белопольского, художника А. В. Горпенко, инженера С. С. Валериуса. Центром композиции является бронзовая фигура советского солдата, стоящего на обломках свастики. В одной руке солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает спасённую им немецкую девочку.

 В Москве на Красной площади на месте захоронения в Некрополе у Кремлёвской стены установлен бюст А. А. Жданова. Автором скульптурного произведения является С. Д. Меркуров.

 Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина» окончили Николай Бабасюк, Ростислав Вовкушевский, Иван Годлевский, Мета Дрейфельд, Валерий Пименов, Юрий Подляский, Мария Рудницкая, Виктор Тетерин, Марина Тиме, Григорий Чепец, Вера Шестакова и другие известные ленинградские художники.

 Выставка произведений Александра Михайловича Любимова (1879—1955) открылась в залах Ленинградского Союза советских художников.

 5 ноября в Москве в Государственной Третьяковской галерее открылась "Всесоюзная художественная выставка 1949 года". Экспонировались произведения Михаила Авилова, Николая Бабасюка, Василия Бакшеева, Петра Белоусова, Фёдора Богородского, Александра Бубнова, Петра Васильева, Александр Герасимов, Сергея Герасимова, Гавриила Горелова, Алексея Грицая, Александра Дейнеки, Крума Джакова, Василия Ефанова, Бориса Иогансона, Петра Кончаловского, Павла Корина, Порфирия Крылова, Николая Крымова, Юрия Кугача, Михаила Куприянова, Александра Лактионова, Фёдора Модорова, Дмитрия Мочальского, Дмитрия Налбандяна, Александра Трошичева, Юрия Непринцева, Лии Островой, Генриха Павловского, Владимира Серова, Василия Соколова,  Василия Хвостенко и других мастеров изобразительного искусства СССР.

Родились 
 12 января — Пасхина Елена Васильевна, советский российский скульптор, Заслуженный художник России.

Скончались 
 17 марта — Экстер Александра Александровна, русская художница, с 1924 года жившая за границей (род. в 1882).
 5 мая — Ульянов Николай Павлович, русский советский живописец, Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии (род. в 1877).
 13 августа — Савицкий Георгий Константинович, русский советский живописец, график и педагог, академик АХ СССР, лауреат Сталинской премии (род. в 1887).

Полная дата неизвестна 
 Рудаков Константин Иванович, русский советский художник-график и педагог (род. в 1891).

Примечания

См. также 

 Союз художников СССР

 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Источники 
 Всесоюзная художественная выставка 1949 года. Живопись. Скульптура. Графика. Каталог. Издание второе. - М: Государственная Третьяковская галерея, 1950.
 Отчётная выставка произведений живописи, скульптуры и графики за 1947-1948 годы. Каталог. — Л: Ленизо, 1949.
 Любимов Александр Михайлович. Выставка произведений. Каталог. - Л: ЛССХ, 1949.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 4. 1948—1953 годы. — М: Советский художник, 1976.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа.- Санкт — Петербург: НП-Принт, 2007. — 447 с. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007.
 Vern G. Swanson. Soviet Impressionist Painting. — Woodbridge, England: Antique Collectors' Club, 2008. — p. 400. ISBN 1-85149-549-5, ISBN 978-1-85149-549-8.
 Пышный И. Н. Ленинградская живописная школа. Соцреализм 1930—1980. Некоторые имена. — Санкт-Петербург: Коломенская верста, 2008. — 344 с. — ISBN 978-5-91555-005-5.
 Конова Л. С. Санкт—Петербургский Союз художников. Краткая хроника 1932—2009. 2-я часть. 1946-1958.//Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 20. СПб, 2011. С. 175—198.

Изо
История искусства СССР по годам